Aldington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Aldington, Kent, ort i England, 
 Aldington, Worcestershire, ort i England,